G.L. Durlacher (1928–1996),  Nederlands schrijver en socioloog en vader van Jessica 
 Jessica Durlacher (1961), Nederlands critica, columnist, vertaler en schrijver en dochter van G.L. Durlacher
 Lindsey Durlacher (1974–2011), Amerikaans worstelaar
 Evan Durlacher, oprichter van het pionierende platenlabel Durlaphone